Een verkeersweg:
 N300 (België)
 N300 (Frankrijk)
 Provinciale weg 300 (Nederland)